Первомайское — село в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр Первомайского сельсовета.

Физическая География 
Село Первомайское является самым большим по численности населения в Бийском районе. Населённый пункт находится в лесостепной части Бийско-Чумышской возвышенности. Неподалёку от села протекает одна из самых больших рек края — Бия — на юге, и река Чемровка — на севере. Климат резко континентальный, с умеренным количеством осадков.

История 
Основано в 1929 г. как центральная усадьба вновь образованного совхоза «Бийский».

Экономическая География 
Село Первомайское имеет центральную отопительную систему. Угольная Котельная находится в Северо-Западной части села в ближайшие годы планируется полный переход на более экологически чистое топливо — природный газ.
В 2008 году на юго-востоке села появился глиняный карьер.
Село является центром Первомайского сельского совета. Основная отрасль хозяйства в селе — растениеводство (зерноводство) и животноводство, основное предприятие — АКГУП «Бийское» . После развала Советского Союза (1991) экономическая продуктивность сельского хозяйства в зерносовхозе пришла в упадок. В 2000-х экономика Первомайского в частности и Бийского района в целом начала стремительно развиваться.
Согласно федеральному плану развития дорожной инфраструктуры, на юге села проложена трасса федерального значения М-52.
На северо-восточной окраине села находится асфальто-бетонный завод, на северной — кирпичный завод (ныне не активный).
Питьевое водоснабжение села производится из артезианских скважин глубиной до 120 метров. Вода поступает с помощью насосов в водонапорные башни, которые распределены по территории села.

Климат

Население

Инфраструктура 
 Две школы
 Детский сад «Колосок»
 Районная больница
 Дом культуры
 Библиотека

В центре села располагается памятники В.И Ленину и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)

История школы 
Школа была открыта в 1930 году через год после основания совхоза. Её первое название — «Зерносовхозная школа». Заведующей школы была Ильиных Е. А. Учились всего семь лет. Через четыре года школа сделала свой первый выпуск. С середины 1950-х годов школа стала восьмилеткой, а для обучения и проживания детей с отделений совхоза при ней был открыт интернат, действующий до 1984 года. В 1965 году школа была преобразована в . Первый выпуск десятиклассников был в 1965 году. Их было немного, всего 19 человек. В школе действовали ученическая производственная бригада и лагерь труда и отдыха — «Сатурн 70». В 1974 году было построено нынешнее здание школы. В разное время школу возглавляли: Демьянов Евгений Павлович (1965—1966), Морозов Евгений Михайлович (1966—1978), Рыков Юрий Ефимович (1978—1986), Хмелёвский Анатолий Зигмундович (1986—2012). В настоящее время директором школы является Беляева Марина Юрьевна.

В 2002 году в с. Первомайское открылась ещё одна средняя школа — . И с того момента бессменным директором второй школы является Машанский Евгений Алексеевич.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первомайского сельского поселения 

Населённые пункты Бийского района